Rezultati Prvenstva Anglije 1947 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jack Kramer je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Jack Kramer (Prvak)
  John Bromwich (Četrti krog)
  Thomas Brown (Finale)
  Dinny Pails (Polfinale)
  Geoffrey Brown (Četrtfinale)
  Jaroslav Drobný (Četrtfinale)
  Yvon Petra (Četrtfinale)
  Robert Falkenburg (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1947